

Nom commun 
 un bourbier, une formation naturelle.

Toponyme 
 Bourbier, un lieu-dit de l'île de La Réunion.

Patronyme 
 Jean Louis André Bourbier, 1773-1807, officier français de la Révolution puis de l’Empire napoléonien.